

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Stoz“ beginnt.

Stoz 



Stoze 
 Stozek, Carmen (* 1973), deutsche Filmproduzentin
 Stożek, Włodzimierz (* 1883), polnischer Mathematiker

Stozk 
 Stozki, Dmitri Walerjewitsch (* 1989), russischer Fußballspieler